Десинец се може односити на:

 Десинец (Чрномељ), насељено место у општини Чрномељ, Словенија
 Доњи Десинец насељено место града Јастребарског, Хрватска
 Горњи Десинец насељено место града Јастребарског, Хрватска